Ихи или Ихи’ихи () — богиня в полинезийской мифологии. У разных народов  Полинезии богиня Ихи играет разную роль. В мифологии Островов Общества Ихи богиня мудрости и учения. Дочь создателя мира, бога Та’ароа и богини Папа-рахарахи. Ихи Аваава или Ихи-лани богиня света на Гавайских островах. В некоторых легендах мифологии маори Новой Зеландии Ихи и Хина показываются как разные имена одной и той же личности. У жителей Маркизских островов Ихи божество хлебного дерева.

Имя 
Имя Ihi переводится как «луч солнца». Встречаются разные варианты произношения имени богини, такие как .

Также Ихи называли чудовище, которое по одной из легенд обитает в озере Таупо в Новой Зеландии.

Примечания

Литература 
 G. Grey, Polynesian Mythology, Illustrated edition, reprinted 1976. (Whitcombe and Tombs: Christchurch), 1956.
 Robert D. Craig. «Ihi». Dictionary of Polynesian mythology. Greenwood Publishing Group (1989), .

Полинезийская мифология
Боги по алфавиту
Богини мудрости
Мифология Островов Общества